Akademickie (Bydgoszcz)
 Akademickie (Radom)